Andrew Lewis (1720-1781) – soldato irlandese
 Andrew Lewis Cooper (1898-1941) – giocatore di baseball statunitense
 Andrew Lewis (1918-1993) – ammiraglio britannico
 Andrew L. Lewis Jr. (1931-2016) – politico statunitense
 Andrew W. Lewis (1943-2017) – storico e docente statunitense
 Andrew Lewis (1963) – compositore britannico
 Andrew L. Lewis (1963) – ammiraglio statunitense
 Andrew Lewis (1970-2015) – pugile guianese
 Andrew Lewis (1973) – rugbista gallese
 Andrew Lewis (1974) – calciatore statunitense
 Andrew Lewis (1989) – marinaio trinidadiano
 Andrew Lewis (...) – calciatore inglese
 Andrew Lewis – tennista bahamense